Die Ligue 2 2006/07 war die 68. Austragung der zweithöchsten französischen Fußballliga. Die Saison begann am 28. Juli 2006 und endete am 25. Mai 2007. Zweitligameister wurde FC Metz.

Als Absteiger aus der Ligue 1 kamen AC Ajaccio, Racing Strasbourg und FC Metz dazu, aus der dritten Liga stiegen FC Tours, FC Libourne-Saint-Seurin und Chamois Niort auf.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Siehe auch 
 Ligue 1 2006/07
 Coupe de France 2006/07

Weblinks 
 Saison 2006/07 bei lfp.fr

Einzelnachweise 

2006/07
Fußballsaison 2006/07